Příjmení Wieczorek nosí více významných osobností:

 Henryk Wieczorek (* 1949) – polský fotbalista, záložník
 Jakub Wieczorek (* 1983) – polský herec
 Jan Wieczorek (* 1935) – polský římskokatolický biskup